Верховье-1 — название населённых пунктов:

Россия 
 Верховье-1 — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Верховье-1 — деревня в Гдовском районе Псковской области.